Main River (Avalon), een beek op het schiereiland Avalon van Newfoundland, Canada
 Main River (Great Northern Peninsula), een rivier op het Great Northern Peninsula van Newfoundland, Canada
 Main River Waterway Provincial Park, een provinciaal park rondom die rivier
 Lower Main River, een gehucht in New Brunswick, Canada